Минасович — фамилия. Известные носители:

 Минасович, Юзеф Епифаний (1718—1796) — польский издатель, поэт, переводчик, журналист и редактор.
 Минасович, Юзеф Дионизий (1792—1849) — польский поэт, переводчик, теоретик литературы и юрист.
 Минасович, Ян Клеменс (1797—1854) — польский художник.